В одиночному розряді тенісного турніру Clarins Open 1991, який проходив в рамках Туру WTA 1991, Кончіта Мартінес здобула титул, у фіналі перемігши Інес Горрочатегі 6–0, 6–3.

Сіяні гравчині 

 Кончіта Мартінес (переможниця)
 Сандра Чеккіні (1-ше коло)
 Радка Зрубакова (2-ге коло)
 Жулі Алар (півфінал)

 Рейчел Макквіллан (1-ше коло)
 Емануела Зардо (чвертьфінал)
 Регіна Райхртова (1-ше коло)
 Федеріка Бонсіньйорі (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Clarins Open